Бикбаев () — фамилия. Известные носители:
 Бикбаев, Азамат Изубаевич (род. 1986) — российский борец.
 Бикбаев, Баязит Гаязович (Баязит Бикбай; 1909—1968) — башкирский поэт, прозаик и драматург, либреттист.
 Бикбаев, Дмитрий Амиризович (род. 1988) — российский актёр, певец, режиссёр, композитор и телеведущий.
 Бикбаев, Ильдар Зинурович (род. 1959) — депутат Государственной думы.
 Бикбаев, Равиль Тухватович (1938—2019) — башкирский поэт, литературовед и общественный деятель.
 Бикбаева, Альфия Исхаковна (1926—2004) — отоларинголог и педагог.

См. также 
 Бикмаев